Sorour ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Fathi Sorour (* 1932), ägyptischer Parlamentspräsident
 Mashallah Amin Sorour (* 1931), iranischer Radrennfahrer